Камаре́-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на захід від Парижа, 220 км на захід від Ренна, 50 км на північний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2579,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Камаре-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер